

Patronyme 

 Eduardo Dato Iradier (1856-1921), avocat et homme d'État espagnol.
 Gouvernement Eduardo Dato de juin à .
 Gouvernement Eduardo Dato de  à .
 Hasna Mohamed Dato (1959-), femme politique djiboutienne.

Prénom 

 Dato Chan Tien Ghee, homme d'affaires malaisien.
 Dato Marsagishvili (1991-), lutteur libre géorgien.
 Dato Kvirkvelia (1980-), footballeur international géorgien.
 Dato Kenchiashvili, chanteur géorgien.

Autre 
 (3146) Dato est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.